De Grand Prix-wegrace van Japan 2019 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 20 oktober 2019 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Japan